Грег, Грейг () — шотландская фамилия, дериват имени Gregory.

 Известные носители 
 Грейг, Алексей Самуилович (1775—1845) — сын Самуила Карловича, русский адмирал, командующий Черноморским флотом в 1816—1833 годах.
 Грейг, Брайан Эндрю (род. 1966) — австралийский политик, сенатор от штата Западная Австралия.
 Грейг, Джон (род. 1942) — шотландский футболист и футбольный тренер.
 Грейг, Джон Кейлер (1881—1971) — британский (шотландский) фигурист-одиночник.
 Грейг, Дэниел (род. 1991) — австралийский конькобежец-спринтер.
 Грег, Марион (род. 1954) — американская гребчиха.
 Грейг, Роберт (1879—1958) — американский актёр кино.
 Грег, Роберт Филлипс (1826—1906) — английский минералог, астроном.
 
 Грег, Тэмзин (род. 1966) — английская актриса.
 Грег, Фернан (1873—1960) — французский поэт и критик. Член Французской академии.
 Примечания 

 См. также 
 Грейг (дворянский род)